Kassei, kinderkopje, gebruikt voor de aanleg van verharde wegen
Vuursteen, een meestal bruin of grijs gesteente dat vaak in kalksteen wordt gevonden